El símbolo + hace referencia a:

 El doble signo más.
 El operador de incremento en informática.
 El signo mas hace referencia a incremento, cantidad y suma
 El lenguaje de programación C++
 El jaque mate en ajedrez.